Благовјешченск може бити:
 Благовјешченск (Амурска област), град у Амурској области, Русија
 Благовјешченск (Башкортостан), град у Башкортостану, Русија